Erlinger ist der Familienname von:

 Georg Erlinger (um 1485 – 1541), deutscher Drucker und Formschneider
 Hans Dieter Erlinger (* 1937), deutscher Germanist
 Helga Erlinger (* 1947) österreichische Politikerin (GRÜNE) und Abgeordnete zum Nationalrat
 Rainer Erlinger (* 1965), deutscher Arzt, Jurist, Kolumnist und Autor